NeoWise steht fürː

 C/2020 F3 (NEOWISE), einen Kometen
 NEOWISE, eine Mission des Weltraumteleskops WISE, siehe Wide-Field Infrared Survey Explorer#Zweite Durchmusterung NEOWISE und Stilllegung

Abkürzung